Horvátország
 Botinec, önálló település, mely közigazgatásilag Zágráb Novi Zagreb-zapad városnegyedéhez tartozik
 Botinec, Zágráb városrésze a Novi Zagreb-zapad városnegyedben